Lauretani – abitanti di Lauro (Italia)
Lauretani – abitanti di Loreto